Конде́-сюр-Нуаро́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 220 км на захід від Парижа, 40 км на південь від Кана.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Нижня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Нормандія.

1 січня 2016 року Конде-сюр-Нуаро, Ла-Шапель-Анжербо, Лено, Пруссі, Сен-Жермен-дю-Кріу i Сен-П'єрр-ла-В'єй було об'єднано в новий муніципалітет Конде-ан-Норманді.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2456 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 5059,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету 
 Конде-сюр-Нуаро на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Конде-сюр-Нуаро на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кальвадос

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Кальвадос